Polish Jazz Quartet – polski zespół muzyczny działający w latach 1963–1966 (Wróblewski, Karolak, Sandecki, Dąbrowski)
 Polish Jazz Quartet – album zespołu Polish Jazz Quartet z 1965

Zobacz też